Sigurd Nymoen Søberg (ur. 31 sierpnia 1994) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Furnes Ski.

Przebieg kariery 
9 grudnia 2011 w Notodden zadebiutował w cyklu FIS Cup, zajmując 27. miejsce. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2013, zajmując 5. miejsce w konkursie drużynowym. W marcu 2013 zdobył pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 27. pozycję w Vikersund.

W sezonie 2016/2017 regularnie zdobywał punkty Pucharu Kontynentalnego. 15 stycznia 2017 w Garmisch-Partenkirchen zajął 3. miejsce w konkursie tego cyklu. W marcu 2017 wystąpił w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Oslo. Nie uzyskał w nich awansu do konkursu głównego. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystąpił w styczniu 2019, zajmując miejsca w 6. dziesiątce w Pucharze Kontynentalnym w Bischofshofen. Po sezonie 2018/2019 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Swój rekord życiowy, wynoszący 236 metrów, ustanowił jako przedskoczek 12 lutego 2015 na skoczni Vikersundbakken w Vikersund.

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty S. N. Søberga na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994